

Sigle
 ANN – sito web di anime e manga
 ANN – emittente televisiva di soli notiziari in lingua araba
 ANN (All-Nippon News Network) – rete di emittenti televisive giapponese

Codici 
 ANN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Annette Island, Annette Island (Alaska), Stati Uniti

Film
Ann – cortometraggio del 1913 diretto da Walter Edwin
Ann – film tv del 1967 prodotto dalla Saarländischer Rundfunk (SR)
Ann – cortometraggio del 1969 diretto da Freddy Coppens

Geologia 
  ANN – Flysch di Annot – nel comune di Dronero e Demonte, in provincia di Cuneo – sintema stratigrafico del Piemonte

Mineralogia 
 Ann – abbreviazione di annite

Note